The Librarians steht für:

 The Librarians (Film), US-amerikanischer Film von Mike Kirton (2003) 
 The Librarians (australische Fernsehserie), australische Fernsehserie (2007–2010) 
 The Quest – Die Serie, US-amerikanische Fernsehserie (seit 2014, Originaltitel: The Librarians)